Un processus styloïde, ou apophyse styloïde, est une protubérance osseuse allongée et pointue en forme de stylet.  L'expression dérive du terme processus qui en son sens concret signifie "poussée", "avancement", ainsi que du nom latin stilus signifiant "pointe".

L'anatomie humaine présente plusieurs processus styloïdes, mesurant en général de 10 à  :
 Sur l'os temporal du crâne : processus styloïde de l'os temporal,
 Sur l'os du radius de l'avant-bras : processus styloïde du radius,
 Sur le cubitus de l'avant-bras : processus styloïde de l'ulna,
 Sur le troisième métacarpien : processus styloïde du troisième os métacarpien,
 Sur le tibia : processus tibial,
 Sur le péroné : apophyse styloïde du péroné,
 Sur le 5ème métatarsien du pied : apophyse styloïde du cinquième métatarsien.

Anatomie du système auditif